Бронская, Евгения Адольфовна (по мужу Макарова; 1882—1953) — российская артистка оперы, камерная певица и педагог.
 Бронская — река в Самарской области

См. также

 Бронский